Labbskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Labbskär (Kökar, Åland), 
 Labbskär (vid Lökholm, Nagu), 
 Labbskär (vid Borstö, Nagu), 

Robotskapade Finlandförgreningar